Cow boy per forza (Way Out West)  – film del 1930 diretto da Fred Niblo
 Way out West  – film del 1937 diretto da James W. Horne e interpretato da Stanlio e Ollio, uscito in Italia con il titolo I fanciulli del West, più conosciuto come Allegri vagabondi
 Way Out West  – duo di produttori di musica elettronica
 Way Out West  – album di Sonny Rollins del 1957
 Way Out West  – Serie tv statunitense